Карбонат калия-натрия — неорганическое соединение,
соль калия, натрия и угольной кислоты с формулой KNaCO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Упаривание стехиометрических количеств карбонатов калия и натрия.

Физические свойства 
Карбонат калия-натрия образует бесцветные кристаллы.

Хорошо растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава KNaCO•6HO.

Применение 
 Ускоритель схватывания и твердения обычных и быстро-твердеющих цементов.
 Химический анализ.

Литература 
 

Соединения калия
Соединения натрия
калия